Jerzy Wichman (ur. 1945) – polski bokser, dwukrotny mistrz Polski
Joost Wichman (ur. 1978) – holenderski kolarz górski, dwukrotny medalista mistrzostw świata oraz czterokrotny mistrz Europy
Sharon Lynn Wichman (ur. 1952) – amerykańska pływaczka, dwukrotna medalistka olimpijska z Meksyku
Wichman Starszy – ur. ?, zm. 23 kwietnia 944 roku
 Wichman Młodszy – ur. ?, zm. 22 września 967 roku
 Wichman z Seeburga (ur. przed 1116, zm. 25 sierpnia 1192) – biskup Naumburga od 1149 do 1154, arcybiskup Magdeburga od 1152, z rodu Billungów; bliski współpracownik Fryderyka I Barbarossy, odgrywający ważną rolę w polityce Niemiec swych czasów

Zobacz też 
 Wichmann (strona ujednoznaczniająca)